Roka peut signifier :

Patronyme 
 Charles Roka, un peintre hongrois
 Antal Róka, Maria Roka, des athlètes hongrois
 Hari Roka, Jun Kumari Roka (Oli), personnalités népalaises

Toponyme 
 Roka-Kōen, un quartier de la banlieue ouest de Tokyo 
 Roka, une ville au Cambodge
 2058 Róka, un astéroïde
 Rõka, un village d'Estonie

Art et culture 
 Roka, un personnage de manga
 Roka Žlindre, un groupe de musique traditionnelle slovène

Acronyme ou sigle 
ROKA est aussi un acronyme ou sigle de :
 Église orthodoxe russe hors frontières
 Republic of Korea Army en anglais